Серге́й Калу́гин:
 Калугин, Сергей Александрович (род. 1967) — гитарист, автор песен, фронтмен группы «Оргия Праведников».
 Калугин, Сергей Геннадьевич (род. 1970) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Калугин, Сергей Ильич — Георгиевский кавалер; поручик.
 Калугин, Сергей Михайлович (1867 — ?) — русский архитектор.